Cantonul Vimy este un canton din arondismentul Arras, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Ablain-Saint-Nazaire || align="right" | 1 843 || align="right" | 62153 || align="right" | 62001
|-
| Acheville || align="right" | 457 || align="right" | 62320 || align="right" | 62003
|-
| Arleux-en-Gohelle || align="right" | 709 || align="right" | 62580 || align="right" | 62039
|-
| Bailleul-Sir-Berthoult || align="right" | 1 148 || align="right" | 62580 || align="right" | 62073
|-
| Bois-Bernard || align="right" | 840 || align="right" | 62320 || align="right" | 62148
|-
| Carency || align="right" | 668 || align="right" | 62144 || align="right" | 62213
|-
| Farbus || align="right" | 532 || align="right" | 62580 || align="right" | 62324
|-
| Fresnoy-en-Gohelle || align="right" | 199 || align="right" | 62580 || align="right" | 62358
|-
| Gavrelle || align="right" | 475 || align="right" | 62580 || align="right" | 62369
|-
| Givenchy-en-Gohelle || align="right" | 2 051 || align="right" | 62580 || align="right" | 62371
|-
| Izel-lès-Équerchin || align="right" | 779 || align="right" | 62490 || align="right" | 62476
|-
| Neuville-Saint-Vaast || align="right" | 1 400 || align="right" | 62580 || align="right" | 62609
|-
| Neuvireuil || align="right" | 451 || align="right" | 62580 || align="right" | 62612
|-
| Oppy || align="right" | 375 || align="right" | 62580 || align="right" | 62639
|-
| Quiéry-la-Motte || align="right" | 775 || align="right" | 62490 || align="right" | 62680
|-
| Souchez || align="right" | 2 176 || align="right" | 62153 || align="right" | 62801
|-
| Thélus || align="right" | 1 022 || align="right" | 62580 || align="right" | 62810
|-
| Villers-au-Bois || align="right" | 379 || align="right" | 62144 || align="right" | 62854
|-
| Vimy || align="right" | 4 675 || align="right" | 62580 || align="right" | 62861
|-
| Willerval || align="right" | 653 || align="right" | 62580 || align="right" | 62892
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais